Phascolestes is een geslacht van uitgestorven zoogdieren uit het Berriasien van het Vroeg-Krijt van Zuid-Engeland. Het type en de enige soort is Phascolestes mustelulus, die in 1871 werd benoemd door Richard Owen naar tandmateriaal uit de Lulworth-formatie. Phascolestes is een naaste verwant van het naast elkaar bestaande taxon Achyrodon binnen de onderfamilie Kurtodontinae van de familie Dryolestidae, waarbij Kurtodon een jonger synoniem is van Phascolestes, hoewel de naam van de onderfamilie nog steeds van toepassing is.

Uitgestorven zoogdieren